Ла-Сарса-де-Пумареда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 28,30 км². Население — 152 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Покровителем города считается святой Лоренсо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web personal de La Zarza de Pumareda
 Web personal de La Zarza de Pumareda (2)
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки